Осенний день  — одно из самых известных стихотворений Р. М. Рильке, опубликованное в сборнике «Книга образов» (1902). Согласно опросу Westdeutscher Rundfunk Köln и издательства Patmos 2000 года, заняло третье место в списке ста любимых стихотворений немцев.

Оригинал
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Aus: Das Buch der Bilder

Примечания

Ссылки 
Горелик М. Огромно было лето  «Вопросы литературы» 2005, №6
Переводы С. Петрова, П. Корнеевского, В. Куприянова
12 переводов 

1902 год в литературе
Стихотворения на немецком языке